Södra Trehörningen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Södra Trehörningen, Västergötland, sjö i Laxå kommun,  (6,76 ha)
Södra Trehörningen, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (27,2 ha)

Se även
Trehörningen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn